Auditeur steht für:
 eine frühere Dienstbezeichnung von Juristen in der Militärverwaltung, siehe Auditeur (Militär)

Siehe auch:

 Auditor (Begriffsklärung)